Nummi (finnisch für „Heide“) steht für:

Orte in Finnland:
 Nummi (Lohja), Ort und ehemalige Gemeinde in Lohja
 Nummi (Turku), Stadtteil von Turku
 Nummi (Rauma), Stadtteil von Rauma
 Nummi (Hämeenlinna), Stadtteil von Hämeenlinna

NUMMI steht für:
 New United Motor Manufacturing, ehemaliges Gemeinschaftsunternehmen von General Motors und Toyota

Nummi ist der Familienname folgender Personen:
 Ilari Nummi, finnischer Filmemacher
 Lassi Nummi (1928–2012), finnischer Dichter und Autor
 Markus Nummi (* 1959), finnischer Autor, Drehbuchschreiber und Regisseur